Казачье () — село,
Филенковский сельский совет,
Чутовский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5325483705. Население по переписи 2001 года составляло 25 человек.

Географическое положение 
Село Казачье находится на одном из истоков реки Свинковка,
на расстоянии в 1 км от села Никоноровка.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.
Рядом проходит автомобильная дорога .

Примечания